Монжа́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Вильфаньян. Округ коммуны — Конфолан.

Код INSEE коммуны — 16229.

Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-западу от Парижа, в 60 км южнее Пуатье, в 50 км к северу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 261 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 155 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 107 были экономически активными, 48 — неактивными (показатель активности — 69,0 %, в 1999 году было 59,7 %). Из 107 активных работали 99 человек (55 мужчин и 44 женщины), безработных было 8 (4 мужчины и 4 женщины). Среди 48 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта